Абрикосовское сельское поселение — муниципальное образование:
Абрикосовское сельское поселение — в Кировском районе Крыма
Абрикосовское сельское поселение — в Первомайском районе Крыма